Paulina Cieślar (ur. 5 kwietnia 2002 w Cieszynie) – polska skoczkini narciarska. Srebrna medalistka zimowej uniwersjady w rywalizacji drużynowej kobiet (2023), uczestniczka mistrzostw świata juniorów (2022).

Jej ojciec, Zbigniew Cieślar, był kierowcą rajdowym, a w młodości również uprawiał skoki narciarskie.

Przebieg kariery 
W sierpniu 2014 w Ruhpolding zajęła 6. lokatę w nieoficjalnych letnich mistrzostwach świata dzieci (zawodniczki urodzone w 2002). We wrześniu tego samego roku w Szczyrku wystąpiła w Pucharze Karpat, plasując się dwukrotnie na 14. pozycji. W sierpniu 2015 w Szczyrku, w wieku niespełna 13,5 roku, zadebiutowała w FIS Cupie, zajmując 4. pozycję. We wrześniu 2017 w Râșnovie była trzecia w konkursie Pucharu Karpat, zajmując również 3. lokatę w klasyfikacji generalnej tego cyklu w sezonie 2017/2018.

We wrześniu 2018, podczas treningu na Wielkiej Krokwi, po wyjściu z progu w locie straciła panowanie nad nartą i upadła, uderzając o zeskok. W wyniku tego zdarzenia doznała złamania kręgosłupa, po którym przez kilka miesięcy nie mogła trenować, jednak ostatecznie, mimo kolejnych problemów zdrowotnych, niezwiązanych z kręgosłupem, powróciła do uprawiania sportu. W zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS ponownie wystąpiła w sierpniu 2019.

W marcu 2022 w Zakopanem wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie była 38., a w konkursie drużynowym zajęła 8. lokatę. W grudniu 2022 w Vikersund zadebiutowała w Pucharze Kontynentalnym, w pierwszym starcie plasując się na 9. pozycji. 28 grudnia 2022 w Villach, w ramach Turnieju Sylwestrowego, po raz pierwszy wystąpiła w Pucharze Świata, zajmując 48. miejsce. W styczniu 2023 w Lake Placid wystąpiła na zimowej uniwersjadzie – indywidualnie była 5., a w zmaganiach drużynowych, wspólnie z Anną Twardosz, zdobyła srebrny medal.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Polskie skoczkinie narciarskie
Skoczkowie narciarscy AZS-AWF Katowice
Ludzie urodzeni w Cieszynie
Urodzeni w 2002